Блехер — еврейская фамилия (дословно: ).

Известные носители:
 Блехер, Иезекиил Натанович (1885—?) — российский публицист и переводчик.
 Блехер, Леонид Иосифович (род. 1949) — участник правозащитного движения, социолог и публицист, блогер.
 Блехер, Макс (1909—1938) — румынский поэт и прозаик.
 Блехер, Яков Зиновьевич (сценический псевдоним Булатов, 1866—1934) — русский и советский оперный певец (тенор).